

Гопкінтон — місто, штат Айова
 Гопкінтон — місто, штат Массачусетс
 Гопкінтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гопкінтон — місто, штат Нью-Йорк
 Гопкінтон — місто, штат Род-Айленд
 Гопкінтон — переписна місцевість, штат Массачусетс